Dillon Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Dillon Township du comté de Tazewell dans l'Illinois.
 Dillon Township du comté de Phelps dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships